En producer kan henvise til flere stillingsbetegnelser:
Filmproducer
Musikproducer eller pladeproducer
Teaterproducer
Tv-producer og radioproducer – kaldes også tilrettelægger

Se også
Producent